Jaime Rolemberg de Lima (Maruim, 16 de setembro de 1913 — Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1978) foi um militar e espírita brasileiro.

Filho de João Lima Santos, carteiro, e de Maria Pureza Lima, teve onze irmãos. Perdeu a mãe por doença, em 1923, aos dez anos de idade, experiência que o marcaria. Seu pai desposou, em segundas núpcias, em 1925, Ana Machado Lima, que se encarregou da família.

Os primeiros estudos do menino foram na capital Aracaju e, aos 19 anos de idade, incorporado ao Exército Brasileiro, foi transferido para o Sul, no contexto da Revolução Constitucionalista de 1932. Após freqüentar os cursos para Cabo e Sargento, fixou-se em Caçapava, no interior do Estado de São Paulo, onde veio a desposar Elza Pinto de Siqueira, que lhe deu os filhos João e Eni. Joao casou-se com Sonia que lhe deu os filhos Mariangela, Rosane, Jaime, Sergio, Adriana e Patricia. Eni casou-se com Ney, dando luz a Fernando Feijo e Mauricio Feijo

Desde 1937 havia tomado contato com o Espiritismo, desligando-se da religião de seus pais, que eram Adventistas do Sétimo Dia.

No contexto da Segunda Guerra Mundial, em 1940, foi transferido para o Rio de Janeiro. Nessa época recebeu a aprovação para ingressar na Escola de Intendentes do Exército, de onde saiu aspirante em 2º lugar, tendo servido em vários Estados até retornar para o Rio Janeiro.

Em seu retorno ao Rio de Janeiro, associou-se à Cruzada dos Militares Espíritas, integrando-se ao movimento espírita, onde fez grandes amigos, tendo participado da Organização Educacional Espírita, da Casa de Lázaro, da Fundação Cultural Espírita Paulo de Tarso, e da União dos Discípulos de Jesus. Teve atuação destacada como divulgador da Doutrina Espírita não apenas por intermédio de palestras, como por artigos na imprensa e por programas de rádio.

A obra que lhe marcou a carreira, entretanto, foi o Lar Fabiano de Cristo, que fundou juntamente com outros nomes como Adhemar Messias de Aragão, Augusto Duque Estrada, Carlos Torres Pastorino, Jorge Andréa, Luiz Goulart e muitos outros.

Embora as dificuldades fossem quase insuperáveis, os objetivos a serem alcançados eram claros, e Rolemberg idealizou uma empresa que tivesse como função suprir as necessidades do Lar Fabiano com parte dos seus resultados operacionais. Desse modo, fundou a CAPEMI, que dirigiu com tino administrativo e empreendedor. Apesar de grandes crises e dificuldade, ela ainda provê, na atualidade, os recursos de que o Lar Fabiano de Cristo depende, além do amparo aos idosos através da CAVADI.

Fundou ainda, com o Prof. Pastorino, o Grupo Spiritus e a revista Sabedoria.

Foi Diretor do Clube Militar, e teve presença significativa na campanha em defesa da Petrobras, nas campanhas para a melhoria das condições de Sargentos e Subtenentes do Exército além de ter sido um dos fundadores do COIFA.

Existe uma controvérsia quanto a efetiva data de nascimento. Alguns a colocam em 1915, e que Jaime a teria alterado com a finalidade de atender à idade mínima para o alistamento no exército.

Reformado como Coronel em 1965, dedicou-se integralmente ao seu trabalho social, às lides espiritistas, incentivando eventos culturais, as juventudes espíritas e a divulgação doutrinária.

Bibliografia
MORAES, Assaruhy Franco de. Biografia do Coronel Jaime Rolemberg de Lima. Revista Despertar Espírita, ano IV, nº 44.

Espíritas do Brasil
Naturais de Maruim (Sergipe)
Militares de Sergipe
Mortos em 1978